Михаил Михайлович Белоусов (28 февраля 1905, Казань — 1960) — русский советский , Народный артист Украинской ССР (1948).

Родился в Казани. Сценическую деятельность начал с 1923 года в Казанском драматическом театре. Работал в Ульяновске, Астрахани, Горьком, Ростове, Тбилиси.

С 1939 работал в Киевском русском драматическом театре имени Леси Украинки.

Наиболее известные роли Белоусова: Чацкий («Горе от ума» Грибоедова), Жадов, Белугин («Тепленькое место», «Женитьба Белугиной» А. Островского), Фердинанд («Коварство и любовь» Шиллера), Дон-Жуан («Каменный хозяин» Леси Украинки). Снимался в кино («Над Черемошем», 1954).

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (30.06.1951)
 орден Знак Почёта (23.01.1948)

Примечания

Литература 
 

Персоналии:Нижегородский театр драмы имени М. Горького
Похороненные на Байковом кладбище